Тропников — русская фамилия:

Известные носители:
 Тропников, Александр Анатольевич (род. 1965) — советский, российский и киргизский биатлонист.
 Тропников, Николай Степанович (1926 — 2019) — председатель Петрозаводского Союза ветеранов ВМФ (2003—2013), почётный гражданин города Петрозаводска (2010).